Balta ist der Name mehrerer

Orte:
 Balta, Stadt in der Ukraine
 Balta (Mehedinți), Gemeinde in Rumänien
 Balta (Peru), Kaxinawá-Dorf am Río Curanja in der Region Loreto

in den Vereinigten Staaten:
 Balta (Kansas), im Russell County
 Balta (North Dakota), im Pierce County
 Balta (Tennessee), im Rhea County

Insel:
 Balta (Insel), Insel der Shetland-Inseln

Personen:
 Hakan Balta (* 1983), türkischer Fußballspieler
 José Balta (1814–1872), peruanischer Präsident im 19. Jahrhundert
 Ksenija Balta (* 1986), estnische Leichtathletin
 Sibel Balta, Psychologin und freie Journalistin

Tiere:
 Balta (Gattung), Gattungsname der Schaben

Unternehmen
 Balta (Unternehmen), belgischer Textilkonzern (Heimtextilien, Teppiche)

Siehe auch:
 Bâlta